Буайе () — французская фамилия.

Известные носители:

 Буайе, Валери (род. 1962) — французский политик.
 Жаклин Буайе (род. 1941) — французская эстрадная певица.
 
 Буайе, Жан-Батист (1775—1813) — французский генерал эпохи наполеоновских войн, младший брат Пьера Буайе.
 Буайе, Жан-Пьер (1829—1896) — французский кардинал.
 Буайе, Жан Пьер (1776—1850) — один из лидеров Гаитянской революции, президент Гаити с 1818 по 1843 год.
 Буайе, Жозеф (1761—1830) — французский генерал эпохи наполеоновских войн.
 Буайе де Ребваль, Жозеф (1768—1822) — французский генерал эпохи наполеоновских войн.
 Буайе, Луи (1901—1999) — французский астроном.
 Буайе, Люсьен (1901—1983) — французская певица.
 Буайе, Паскаль — французский антрополог.
 Буайе, Пьер Франсуа Жозеф (1772—1851) — французский генерал эпохи наполеоновских войн, старший брат Жан-Батиста Буайе.
 Буайе, Шарль (1899—1978) — американский актёр французского происхождения.
 Буайе, Эмиль-Франсуа (1810—1862) — французский писатель.

См. также 
 Бойер () — английская транскрипция фамилии.

Примечания